Hagiografies:
 Sant Andreu apòstol, sant de la religió cristiana, germà de sant Pere
 Sant Andreu Corsini (Florència, 1301 - Fiesole, 1374), religiós italià de l'Orde del Carme i bisbe de Fiesole venerat per l'Església catòlica 
 Sant Andreu Rubliov, monjo i pintor rus, sant de l'Església ortodoxa 
 Personatges: Jacob de Sant Andreu, personatge de La Divina Comèdia de Dante
 Topònims:
 Sant Andreu (els Masos de la Coma), partida rural del terme municipal de Conca de Dalt (Pallars Jussà) 
 Sant Andreu de Ramió
 Sant Andreu Teatre, teatre al barri de Sant Andreu de Palomar (Barcelona)
 Camí de Sant Andreu (Castellcir), camí rural de Castellcir (Moianès)
 Estació de Sant Andreu, diversos indrets
 Llau de Sant Andreu, llau de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Mercat de Sant Andreu, mercat al districte de Sant Andreu (Barcelona)
 Passant de Sant Andreu, gual de Castellcir (Moianès)
 Roques de Sant Andreu, formació rocosa de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Serrat de Sant Andreu o Serrat sobre Sant Andreu, serra a cavall dels municipis de Calders i Monistrol de Calders (Moianès)
 Turó de Sant Andreu, diversos topònims
 Entitats de població:
 Sant Andreu de Rosans, municipi francès al departament dels Alts Alps 
 Sant Andreu d'Ambrun, municipi francès al departament dels Alts Alps 
 Sant Andreu de la Barca, municipi del Baix Llobregat 
 Sant Andreu de Llavaneres municipi del Maresme 
 Sant Andreu de Sureda, municipi del Rosselló 
 Sant Andreu Salou, municipi del Gironès 
 Sant Andreu de Castellbò, entitat de població de la comarca de l'Alt Urgell 
 Sant Andreu de Palomar, barri i antic municipi del Pla de Barcelona fins al 1897 quan fou integrat a aquesta ciutat
 Sant Andreu de la Vola, entitat de població de Sant Pere de Torelló (Osona) 
 Sant Andreu de Socarrats nucli de població de la Vall de Bianya (Garrotxa) 
 Districte de Sant Andreu, districte de la ciutat de Barcelona 
 Puei-Sant Andreu municipi francès al departament dels Alts Alps 
 Esglésies:

 Sant Andreu d'Astell església parroquial romànica del poble d'Astell (Torre de Cabdella, Pallars Jussà)
Sant Andreu de Serinyà. Església parroquial d'estil romànic del s XII. Al municipi de Serinyà, Pla de l'Estany.

 Sant Andreu de Banyuls dels Aspres església parroquial, al municipi rossellonès de Banyuls dels Aspres 
 Sant Andreu de Biscarri, església romànica del poble de Biscarri (Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà) 
 Sant Andreu de Baltarga, església de Baltarga dins la comarca de la Cerdanya 
 Sant Andreu de Banyuls dels Aspres
 Sant Andreu de la Borda d'Orteu, església romànica del poble d'Olp (Sort, Pallars Sobirà)
 Sant Andreu de Castellcir, església parroquial del poble de Castellcir (Moianès) 
 Sant Andreu de Calders església sufragània del veïnat de Sant Andreu de Calders de Calders (Moianès) 
 Sant Andreu del Castell de Tona, església romànica propera a la població de Tona a la comarca d'Osona 
 Sant Andreu de Clarà, diversos temples
 Sant Andreu de Catllà, església parroquial de la comuna nord-catalana de Catllà, Conflent 
 Sant Andreu del Cal Pallot, església romànica del  al municipi de Puig-reig (Berguedà).
 Sant Andreu de Castellnou església romànica al municipi de Castellnou de Bages 
 Església de Sant Andreu de Cracòvia, església del  a Cracòvia (Polònia)
 Sant Andreu, nom antic de l'església de Sant Joan de la Creu (València)
 Església de Sant Andreu de Porreres, església romànica a la vall del Bac (Vall de Bianya) 
 Sant Andreu de Gurb, església romànica al municipi de Gurb (Osona)
 Sant Andreu de Llordà, església romànica al nord del poble de Llordà (Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà)
 Parròquia de Sant Andreu de Palomar al barri de Sant Andreu de Palomar (Barcelona)
 Sant Andreu (la Pobla de Claramunt), església romànica en ruïnes de la Pobla de Claramunt (Anoia)
 Monestir de Sant Andreu de Sureda, antic monestir romànic benedictí a Sant Andreu de Sureda, al Rosselló 
 Sant Andreu d'Eixalada, antic monestir benedictí de l'alt Conflent 
 Sant Andreu del Prat del Campanar, església romànica a la sortida del poble d'Arinsal (La Massana, Andorra)
 Sant Andreu de Rodés, església parroquial del poble de Rodés, en el terme municipal de Rialb, Pallars Sobirà 
 Sant Andreu de Sos, església romànica del  al municipi de Sessué (Franja de Ponent)
 Sant Andreu de Samalús, església parroquial romànica del poble de Samalús (Cànoves i Samalús, Vallès Oriental) 
 Sant Andreu de Sagàs, església de Sant Andreu de Sagàs, a la població de Sagàs (Berguedà) 
 Sant Andreu de Salardú església romànica del  i XIII de Naut Aran (Vall d'Aran) 
 Sant Andreu de Llimiana, església romànica del  en ruïnes 
 Sant Andreu d'Oleta església parroquial del poble d'Oleta i Èvol, al Conflent 
 Sant Andreu de Gitarriu, església romànica de començament del  prop del coll de Faja 
 Església de Sant Andreu Apòstol de l'Alcúdia, temple catòlic de l'Alcúdia (Ribera Alta, País Valencià) 
 Catedral d'Amalfi, patró Sant Andreu a la vila italiana 
 Sant Andreu de València d'Àneu, església a la població de València d'Àneu (Pallars Sobirà)
 Sant Andreu de les Conilleres, capella al costat de la masia de Cal Morgades del Grau (Alt Penedès)
 Esdeveniments:
 Dia de Sant Andreu, el 30 de novembre 
 Fira de Sant Andreu de Torroella de Montgrí, fira agrícola, ramadera i comercial 
 Fira de Sant Andreu a Organyà (Alt Urgell) celebrada l'últim diumenge del mes de novembre 
 Heràldica: Creu de Sant Andreu peça heràldica coneguda també com a sautor 
 Entitats:
 Unió Esportiva Sant Andreu, club de futbol de Barcelona, al barri de Sant Andreu
 Associació Esportiva Districte IX Sant Andreu, club esportiu al districte de Sant Andreu de la ciutat de Barcelona 
 Casa Asil de Sant Andreu, fundació privada fundada el 1866 a Sant Andreu de Palomar (Barcelona)
 Club Natació Sant Andreu, entitat esportiva del barri de Sant Andreu de Palomar a Barcelona 
 Sant Andreu Jazz Band, banda de música jazz de la ciutat de Barcelona formada per joves